Сергей Севостьянов:
 Севостьянов, Сергей Александрович (род. 1960) — советский и российский легкоатлет.
 Севостьянов, Сергей Валерьевич (род. 1980) — российский хоккеист. 
 Севостьянов, Сергей Фёдорович (1914—1988) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.